Trzaskowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Trzaskowice,  un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Trzaskowice,  un village de la voïvodie de Łódź